

Вотертаун — місто, штат Коннектикут
 Вотертаун — місто, штат Массачусетс
 Вотертаун — місто, штат Міннесота
 Вотертаун — місто, штат Нью-Йорк
 Вотертаун — місто, штат Нью-Йорк
 Вотертаун — місто, штат Південна Дакота
 Вотертаун — місто, штат Теннессі
 Вотертаун — місто, штат Вісконсин
 Вотертаун — місто, штат Вісконсин
 Вотертаун — переписна місцевість, штат Флорида